Gloskärs ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloskärs ören, Nagu, Åboland, 
 Gloskärs ören, Kimitoön, Åboland,